Ibitiguaçu é o menor distrito, em população residente, dos nove distritos que fazem parte de Santo Antônio de Pádua, município brasileiro do estado do Rio de Janeiro. Localiza-se a uma latitude 21º32'22" sul e a uma longitude 42º10'49" oeste.

Tem como principal atividade econômica a agropecuária que é desenvolvida em pequenas propriedades.

Localiza-se nesse distrito uma fonte de água mineral (Água Solu) que tem como diferencial o fato de se apresentar gazeificada naturalmente o que é perceptível no momento em que a água que brota de sua fonte é colocada em um recipiente transparente. A fonte localiza-se a 6 km da sede do distrito em um parque que atualmente (agosto 2011) está sendo revitalizado pelo Governo Municipal com recursos federais, como àrea de proteção ambiental.

Geografia de Santo Antônio de Pádua (Rio de Janeiro)